Amerikai Egyesült Államok
Huntingdon, település Pennsylvania államban
Huntingdon, település Tennessee államban

 Anglia
Huntingdon, település a kelet-angliai Cambridgeshire megyében